„Litoria” multicolor – gatunek odkrytego w XXI wieku płaza bezogonowego z rodziny Pelodryadidae o niepewnej pozycji taksonomicznej.

Występowanie 
Występuje w Papui w Indonezji. Jego dokładny zasięg występowania nie jest ustalony.

Zamieszkuje tereny położone na wysokości 950 metrów nad poziomem morza.

Płaza spotykano na drzewach i krzakach (IUCN wymienia zwłaszcza rodzaj Pandanus) na wysokości od 2 do 6 metrów w pierwotnych bogatych w mchy lasach deszczowych. Wszystkie napotkane osobniki znajdowały się nie dalej, niż 50 metrów od najbliższego zbiornika wody stojącej.

Status 
Gatunek wydaje się liczny.

Duże zagrożenie dla gatunku stanowi wylesianie.

Przypisy 

Pelodryadidae
Płazy Australii
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 2004 roku